Francisco Varo puede hacer referencia a:
Francisco Varo (1627-1687), fraile dominico, misionero en China y autor de la primera gramática del chino mandarín.
Francisco Varo Pineda (1955-), profesor ordinario de Antiguo Testamento en la Universidad de Navarra.
Francisco Varo López, futbolista español.